McGovern ist der Familienname folgender Personen:

 Ann McGovern († 2015), US-amerikanische Schriftstellerin
 Ciaran McGovern (* 1989), kanadischer Volleyballspieler

 Elizabeth McGovern (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin
 Francis E. McGovern (1866–1946), US-amerikanischer Politiker (Wisconsin)
 George McGovern (1922–2012), US-amerikanischer Politiker (South Dakota)
 Fiona McGovern, Kunsthistorikerin 
 J. Raymond McGovern (1898–1974), US-amerikanischer Jurist und Politiker

 Jon-Paul McGovern (* 1980), schottischer Fußballspieler
 Maureen McGovern (* 1949), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Michael McGovern (Bischof) (* 1964), US-amerikanischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Belleville
 Michael McGovern (* 1984), nordirischer Fußballspieler

 Ray McGovern (* 1939), US-amerikanischer Geheimdienstbeamter

 William McGovern (1934–2018), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler

McGovern ist der Name folgender Orte:

 McGovern (Pennsylvania), census-designated place im Washington County, Pennsylvania, Vereinigte Staaten